Едсон Арантес до Насименто (), познатији као Пеле (; Трес Корасоис, 23. октобар 1940 — 29. децембар 2022) био је бразилски фудбалер. Већ са 17 година заиграо је за репрезентацију Бразила на Светском првенству 1958. Са репрезентацијом Бразила освојио је три титуле Светског шампиона (1958, 1962 и 1970).

Од репрезентације Бразила Пеле се опростио 18. јула 1971. године на пријатељској утакмици против Југославије (2:2).

Последњу утакмицу је одиграо 1. октобра 1977. године. Био је то пријатељски меч између тимова Космоса (-{Cosmos}-) и Сантоса (-{Santos}-). Каријеру је завршио са 1281 постигнутим голом у 1363 утакмице. Сматра се једним од најбољих фудбалера (и спортиста уопште) свих времена. Поделио је титулу најбољег фудбалера 20. века с аргентинским фудбалером Дијегом Армандом Марадоном.

Био је министар спорта у Бразилу од јануара 1995. до маја 1998. године током председништва Фернанда Енрикеа Кардоза.

Преминуо је 29. децембра 2022. године од рака дебелог црева. 

Његов отац Жоао Рамос до Насименто, познатији као Дондињо, такође је био фудбалер.

Статистике каријере

Клуб 

Пелеов рекорд у постизању голова често објављује ФИФА као 1.281 голова у 1.363 утакмице. Ови подаци обухватају голове које је Пеле постигао у пријатељским клупским утакмицама, као што су интернационалне туре које је Пеле остварио са Сантосом и Њујорк Космосом, као и неколико игара у којима је Пеле играо за тимове бразилских оружаних снага за време његове националне службе у Бразилу. Он је наведен у Гинисовој књизи рекорда као особа са највише голова током фудбалске каријере.

Табеле испод показују сваки гол који је Пеле постигао у великим клупским такмичењима са Сантосом и Њујорк Космосом.

  * Означава да је број изведен из пописа -{rsssf.com}- и листе Пелеових игара.

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 -{Pelé at National Soccer Hall of Fame}-
 -{ Pelé: A Legend Looks Back – slideshow by Life magazine}-
 -{List of Goals for Brazil}-
 
 -{Details of Pelé's international tours for Santos and Cosmos}-
 -{American Soccer History Archives – click on a year and then scroll down to the bottom of the page to see friendly tournaments}-
 -{Play Soccer with Pele}-
 -{Pelé at Santos official website}-
 -{Pelé at International Football Hall of Fame}-
 -{Pelé at Planet World Cup}-
 Пеле: Краљ фудбала - уживао је у лопти као дете, а имао је грациозност одраслог човека (Б92, 30. децембар 2022)
 Фудбал, Пеле и Марадона: Како је настало ривалство два генија и шта је истина (Б92, 31. децембар 2022)

Рођени 1940.
Умрли 2022.
Бразилски фудбалери
Бразилски фудбалски репрезентативци
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Сантоса
Фудбалери Њујорк Космоса
Пеле
Фудбалери на Светском првенству 1958.
Фудбалери на Светском првенству 1962.
Фудбалери на Светском првенству 1970.
Фудбалери светски прваци
Фудбалери на Копа Америци 1959. (Аргентина)
Умрли од рака дебелог црева